Студенческий городок:

 Студенческий городок Фрайманн — крупнейший комплекс студенческих общежитий в Германии, расположенный в Мюнхене.
 Студенческий городок — микрорайон в Витебске.
 Всехсвятский студенческий городок — комплекс общежитий в Москве.
 Студенческий городок — микрорайон в Перми.
 Студенческий городок — жилой район в Липецке.
 Студенческий городок — Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге.
 В Томске термином «студгородок (студенческий городок)» обозначают комплексы студенческих общежитий в разных районах города. Также название Студгородок носит улица в районе улиц Учебной и Усова.
 Студенческая деревня (Минск).

См. также 
 Кампус

Примечания